Facundo peut désigner :

Prénoms 
 Voir : Facundo

Autres 
 Facundo, localité rurale argentine située dans la province de Chubut ;
 Facundo (en espagnol : ), ouvrage écrit en 1845 par l'homme politique et écrivain argentin Domingo Faustino Sarmiento ;
 Facundo, entreprise agroalimentaire espagnole, située à Palencia.